Super Channel steht für folgende Fernsehsender:

 Super Channel, früherer Name von NBC Europe
 Super Channel (Kanada), kanadischer Sender
 Super Channel, früherer Name von Super! drama TV, japanischer Sender
 Super Channel (Fiji), Sender in Fidschi
 SuperChannel, Eigenmarke von WACX, US-amerikanischer Sender